David Konečný – pallavolista ceco
 Jaroslav Konečný – pallamanista cecoslovacco
 Lukáš Konecný – ex pugile ceco
 Martin Konečný – ex calciatore slovacco
 Roman Konečný – calciatore slovacco
 Tomáš Konečný – ex ciclista su strada ceco
 Vlastibor Konečný – ex ciclista su strada ceco
 Zdeněk Konečný – ex cestista cecoslovacco